SK Rapid Wien er en østrigsk fodboldklub. Klubben blev stiftet i 1899 og holder til i den østrigske hovedstad Wien. Klubbens hovedtræner er Peter Schöttel og foreningen spiller sine hjemmekampe på Gerhard Hanappi Stadion, som har en kapacitet på 17.500 tilskuere.

Rapid Wien er en af de mest succesrige i østrigsk fodbold og har vundet det østrigske mesterskab i Bundesligaen 32 gange. Klubben har også været fast repræsenteret i den bedste østrigske liga med det bedste herrehold siden 1911.

Eksterne henvisninger 

Officiel hjemmeside

Sport i Wien
Fodboldklubber i Østrig
Etableret i 1899
Fanejede fodboldklubber